Ragnhildsborg kan syfta på:

 Ragnhildsborg – en medeltida borg, se Telge hus
 Ragnhildsborgs gård – en herrgård vid östra sidan av Linasundet i Södertälje kommun
 Ragnhildsborgs varv – ett tidigare skeppsvarv vid Linasundet i Södertälje kommun
 Ragnhildsborgsbacken – en skidanläggning

Se även
 Ragnhildsholmen